La Liigacup 2012 è stata la 16ª edizione di questo torneo, iniziata il 13 gennaio 2012 con la fase a gironi e terminata il 4 aprile 2012 con la finale. Il TPS ha vinto il torneo per la prima volta, sconfiggendo in finale l'HJK dopo i tiri di rigore.

Squadre 
Partecipano alla Liigacup le dodici squadre partecipanti alla Veikkausliiga 2012:

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Fase finale

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 marzo 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2012

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 marzo 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 marzo 2012

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2012
2012